Emiliana – forma femminile dell'aggettivo riferito all'Emilia, parte della regione Emilia-Romagna
Emiliana – forma femminile del nome proprio di persona Emiliano
Emiliana – nome con cui era talvolta accreditata la cantante Emiliana Perina
Emiliana – nome con cui ci si può riferire a Santa Emiliana
Emiliana – cognome italiano
Emiliana – romanzo di Giuseppe Pederiali del 1997

Pagine correlate
Emiliano

Altri progetti